

Cinema
 Button – film del 1982 diretto da Vladimir Tarasov

Informatica
 Button – oggetto innestato nell'oggetto Form, della definizione XML DOM

Persone
 Brian Button – wrestler statunitense
 David Button – calciatore inglese
 Dick Button – ex pattinatore artistico su ghiaccio statunitense
 Jemmy Button – nativo fuegino della tribù degli Yámana
 Jenson Button – pilota automobilistico britannico
 Thomas Button – ammiraglio ed esploratore britannico

Pagine correlate
 Il curioso caso di Benjamin Button